Mitchell Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Mitchell Island (Florida)
 Mitchell Island (Georgia)
 Mitchell Island (Louisiana)
 Mitchell Island (Missouri)

in Kanada:
 Mitchell Island (British Columbia)